Gowing ist der Familienname folgender Personen:

 Lawrence Gowing (1918–1991), britischer Maler und Kunsthistoriker
 Margaret Gowing (1921–1998), britische Historikerin
 Nik Gowing (* 1951), britischer Fernsehjournalist